Harenberg steht für:
 Harenberg (Seelze), ein Stadtteil von Seelze in Niedersachsen
 Harenberg Verlag, ein deutscher Verlag

Harenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Bodo Harenberg (* 1937), deutscher Verleger und Journalist
 Brigitte Sinhuber-Harenberg (* 1944), österreichische Verlegerin
 Johann Christoph Harenberg (1696–1774), deutscher evangelischer Theologe
 Michael Harenberg (* 1961), deutscher Musikwissenschaftler
 Werner Harenberg (1929–2014), deutscher Journalist und Schachautor